Barbara Lazotti – soprano, musicologa e musicista italiana
 Gianfrancesco Lazotti – regista e sceneggiatore italiano
 Fausto Lazotti – calciatore italiano
 Tommaso Lazotti – attore italiano